ACIP steht für:
 Advisory Committee on Immunization Practices, Ausschuss innerhalb der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention
 Audio Contribution over IP, Common-Framework-Begriff der Europäischen Rundfunkunion für einen interoperablen Gerätestandard für Feldreporter per Audio over IP

Abkürzung